Niemcy:
 Eschenburg – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill
 Eschenburg – góra

Osoby:
 Johann Georg Eschenburg – burmistrz Lubeki
 Johann Hermann Eschenburg – burmistrz Lubeki